Live: Twisted Forever, un album live del cantante Dee Snider con i Twisted Sister
 Twisted Forever: A Tribute to the Legendary, un album in tributo ai Twisted Sister